Olaberria är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Gipuzkoa och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Olaberria ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Olaberria är huvudsakligen kuperad, men österut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Olaberria. Runt Olaberria är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Beasain,  km norr om Olaberria. I omgivningarna runt Olaberria växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien